Felipe Barrientos (12. lipnja 1984.), čileanski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Čileanski rukometaši
Rukometni vratari